

Sigle 
 The Golf Channel
 Time Gain Compensation – nell'ecografia, compensazione di profondità svolta da un amplificatore dove il guadagno aumenta in funzione del tempo
 Tokyo Girls Collection

Codici 
 tgc – codice ISO 639-3 della lingua tigak